Een verkeersweg:
 N458 (België)
 N458 (Frankrijk)
 N458 (Nederland), zie Provinciale weg 458
 N458 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing